Sturla kan syfta på:
 Daniel Fernando Sturla Berhouet, SDB, uruguayansk ärkebiskop.
 Hvamm-Sturla Tordsson, isländsk hövding.
 Sturla Ásgeirsson, isländsk handbollsspelare.
 Sturla Thordarson, isländsk hövding, lagman, historiker och skald.